Das Juniorendoppel der US Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger waren Omar Jasika und Naoki Nakagawa.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
2015